Ch’i-tung kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hongqiao (häradshuvudort), Hunan, 
 Huilong (häradshuvudort), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar